Воїнка — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Воїнка — річка в Московській області Росії, ліва притока Колочі